

Cinema 
Premonitions (Solace) – film del 2015 diretto da Afonso Poyart

Musica 
 Solace – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Solace – album di Sarah McLachlan del 1991
 Solace – album dei Lengsel del 2000
 Solace – album di Xavier Rudd del 2004
 Solace – album degli Ion Dissonance del 2005
 Solace – album dei Rüfüs Du Sol del 2018

Altro 
 Solace – luogo immaginario della saga fantasy Dragonlance